Aleksandrovsk (kraj Perm), een stad in de Russische kraj Perm
 Aleksandrovsk (oblast Moermansk), gesloten stad in de Russische oblast Moermansk
 Aleksandrovsk-Sachalinski, stad in de Russische oblast Sachalin